Малое Шуватово — село в составе Валгусского сельского поселения Инзенского района Ульяновской области.

География 
Находится в долине реки Сура на расстоянии примерно 32 километра на север по прямой от районного центра города Инза.

История
Основано во второй половине XVII в. 

Храм во имя Святителя и Чудотворца Николая построен в 1772 году, обновлен в 1854 г. господином  Рютчи. 

В  1883 г. в селе насчитывался 61 двор, проживало 184 мужчины и 204 женщины. 

В 1900 г. насчитывалось 65 дворов, проживало 212 мужчин и 205 женщин.

В 1913 году в селе было 86 дворов и 514 жителей, деревянная Никольская церковь (не сохранилась), винокуренный завод. 

В поздний советский период работало отделение колхоза «Сура».

Население
Население составляло 106 человека в 2002 году (русские 89%), 63 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Инзенского района